Francja:
 Eschbach – miejscowość
 Eschbach-au-Val – miejscowość

Niemcy:
 Eschbach – dzielnica Usingen
 Eschbach – gmina w  kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Eschbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Eschbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße
 Eschbach – rzeka, dopływ Niddy
 Eschbach – rzeka, dopływ Wupper

USA:
 Eschbach – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima

Osoby:
 Andreas Eschbach – niemiecki pisarz
 Daniel Eschbach – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Eschach
 Nieder-Eschbach